Jannik Fischer, né le  à Baar (Zoug) en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière 
Pour la saison 2018-2019, il portera le maillot du Hockey Club Ambrì-Piotta.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Suisse de hockey sur glace en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || EV Zoug U20 || Juniors Élites
|| 39 || 4 || 5 || 9 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || EV Zoug U20 || Juniors Élites
|| 36 || 7 || 9 || 16 || 118 || 10 || 1 || 2 || 3 || 18 
|-
| 2007-2008 || HC Coire || LNB
|| 18 || 0 || 0 || 0 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || EV Zoug U20 || Juniors Élites
|| 18 || 2 || 8 || 10 || 81 || 7 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2008-2009 || EV Zoug || LNA
|| 17 || 0 || 0 || 0 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || SC Langenthal || LNB
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || EV Zoug U20 || Juniors Élites
|| 22 || 4 || 9 || 13 || 79 || 10 || 1 || 3 || 4 || 14 
|-
| 2009-2010 || EV Zoug || LNA
|| 18 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || SC Langenthal || LNB
|| 9 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Lausanne HC || LNB
|| 40 || 0 || 4 || 4 || 16 || 17 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 2011-2012 || Lausanne HC || LNB
|| 45 || 1 || 10 || 11 || 16 || 15 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC || LNB
|| 50 || 2 || 3 || 5 || 28 || 21 || 1 || 3 || 4 || 12 
|-
| 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 50|| 0||3 ||3 || 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 50 || 2 || 2 || 4 || 22 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 40 || 0 || 1 || 1 || 30 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Lausanne HC || LNA || 50 || 2 || 3 || 5 || 18 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || LNA || 50||0||4||4||26||6||0||1||1||2 
|-
| 2018-2019 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50||0||2||2||18||5||2||0||2||14
|-
| 2019-2020 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 49 || 1 || 3 || 4 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 50 || 2 || 6 || 8 || 74 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta || LNA ||  ||

Notes et références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Baar (Zoug)
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Coire
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Lausanne HC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta